Ел Галеме има више значења:

 Ел Галеме (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Галеме (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику